Кварцевые песчаники — конечный продукт эволюции песка, когда осадочная дифференциация и химическое выветривание приводили к образованию почти мономинеральных кварцевых пород, в этих песках содержание кварца составляет 95 % и выше. Кварцевые песчаники — самый известный тип коллекторов месторождений нефти Урало-Поволжья. Обычно это белые породы, иногда окрашенные окислами железа в розоватые и красные тона.

Разновидности

По цвету 

 светлые, белые (иногда темные, с магнетитом или органическим веществом, бурые и красно-бурые с железистым цементом)

По строению 

 однородные
 рыхлые
 грубозернистые

Литература 
 Большая Энциклопедия Нефти Газа 

Песок
Песчаники